Вы́стрел:
 Выстрел — момент выбрасывания снаряда или боеприпаса при стрельбе.
 Затяжной выстрел — задержка выстрела из оружия после срабатывания спускового механизма.
 Выстрел — один из элементов корабельного рангоута.
 Артиллерийский выстрел — комплект элементов боеприпаса к артиллерийскому орудию, необходимых для производства одного выстрела.
 Гранатомётный выстрел — боеприпас для стрельбы из гранатомёта.
 Парфянский выстрел — тактический приём конных лучников Древнего Востока.
 «Выстрел» — высшие офицерские курсы комсостава в 1918—1998 годах.
 КамАЗ-43269 «Выстрел» (БПМ-97) — легкобронированный автомобиль для пограничных войск.
 Выстрел — деревня в Сладковском районе Тюменской области (Россия).
В искусстве
 «Выстрел» — повесть А. С. Пушкина (1830).
 «Выстрел» — роман Анатолия Рыбакова (1975).
 «Выстрел» — роман Ли Чайлда (2005).
 
 «» — драматический телесериал Роберта Олтмена с Джеймсом Гандольфини в главной роли (США, 1997).
 «Выстрел» — телесериал Сергея Коротаева о биатлонистах (Россия, 2015).

См. также 
 Большой выстрел — детективный триллер Тони Крантца (США, 2010).
 Контрольный выстрел (значения)
 Полуденный выстрел — традиция в некоторых портовых городах России.
 Выстрел в гробу — комедия Николая Засеева (1992).
 Выстрел в лесу — фильм Рихарда Пикса о защитниках леса (СССР, Рижская киностудия, 1983).
 Выстрел в пустоту — драматический триллер Рика Романа Во (США, 2017).
 Выстрел в спину (значения)
 Выстрел в темноте — детективная комедия Блейка Эдвардса из серии о «Розовой Пантере» (1964).
 Выстрел в тумане — приключенческий фильм о шпионах Анатолия Бобровского и Александра Серого (СССР, 1963).
 Выстрел в упор — криминальная драма Джона Бурмена (США, 1967).
 Выстрел на поражение — детективный фильм Бена Тейлора на гей-тематику (США, 1998).
 Право на выстрел — приключенческий боевик Виктора Живолуба (СССР, 1981).